Próvlax kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Órmos Próvlakas, vik, Mellersta Makedonien, 
 Néa Róda, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar